Einherjer – bohaterowie mitologii nordyckiej
 Einherjer – norweski zespół wykonujący muzykę viking metal

de:Einherjer